La Saab 9-3 Berline de Sport est une voiture de type berline commercialisée en France depuis 2002.

La Saab 9-3 est caractérisée par un design épuré à la limite du minimalisme, un fort contenu technologique, une planche de bord en forme de cockpit d'avion, des sièges considérés comme particulièrement confortables et un châssis réactif et sportif.

Le design extérieur des véhicules de la marque Saab a notablement évolué avec cette nouvelle génération.

Motorisations :

 1.8t 150 ch
 1.9 TiD 120 ch
 1.9 TiD 150 ch
 2.0t 175 ch
 Version Aero, haut de la gamme : 2.8 V6 Turbo 250 ch

La Saab 9-3 se décline en versions :
 Saab 9-3 Cabriolet
 Saab 9-3 Sport-Hatch

Liens externes 
 Saab France

9-3 Berline de Sport